«Мне плохо» () — американский комедийный телесериал транслировавшийся на канале NBC в телесезоне 2018—2019. Насчитывает 13 серий.

10 мая 2019 года канал NBC закрыл телесериал после одного сезона.

Сюжет 
Эмет отчаянно старается быть идеальной матерью, женой, начальницей, другом и дочерью. Но, как и у большинства людей, у неё это далеко не всегда получается. И тогда ей становится неловко. Неловко, когда она видит эротический сон с посторонним мужчиной. Неловко, когда притворяется, что Лили и Луи — не её дети, если они ужасно ведут себя на публике. Неловко, когда приходится привлекать домашний персонал к решению своих личных проблем. Но хуже всего то, что она чувствует себя неловко в те моменты, когда кто-то намекает ей, что она ужасно похожа на свою мать.

В ролях

Основной состав 
 Сарайю Блю — Эмет Камала-Свитцер
 Пол Адельштейн — Дэвид Свитцер, муж Эмет
 Мадхур Джаффри — Майя Камала, мама Эмет
 Брайан Джордж — Сонни Камала, отец Эмет
 Джеймс Бакли — Чиви, сотрудник Эмет
 Зак Черри — Норман, сотрудник Эмет
 Джонни Пембертон — Грифф, сотрудник Эмет

Второстепенный состав 
 Лили Роуз Сильвер — Лили, старший ребенок Эмет и Дэвида
 Рам Браслав — Луи, средний ребенок Эмет и Дэвида

Приглашенные звезды 
 Альфред Молина — Макс, отец Адама

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2018)

Производство

Разработка

Кастинг

Съемки

Примечания 

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Программы телеканала NBC
Телесериалы, основанные на книгах